Réaction pour l’ordre, revue mensuelle (Paris, 1,  - 13, septembre 1932) est un périodique mensuel français dirigée par une équipe composée de Jean de Fabrègues, René Vincent et Christian Chenut.
 
Il s'agit d'une revue royaliste et ouvertement réactionnaire regroupant surtout des anciens disciples de Charles Maurras et de L'Action française appartenant aux Cahiers d'Occident et à Latinité. Réaction (parfois titrée avec ce seul mot) est également proche du personnalisme d'Emmanuel Mounier et des « non-conformistes des années 30 ».

Le manifeste du n°1 de ce périodique évoque les conditions d'une renaissance: politique, c'est en France la monarchie; sociale, c'est la soumission de notre vie économique au bien commun ; spirituelle, c'est l'ordre chrétien.  Il est signé par 77 signataires dont Robert Buron, André Piettre, Jean Sainte Fare Garnot, Jean Le Marchand, Maurice Chuzel, Charles Vergnaud, Christian de la Taille, Félicien Maudet, Emile Girard, Louis Lemiels.

Elle fusionne par la suite avec Latinité et avec Les Cahiers d'Occident, pour donner La Revue du siècle.

Presse mensuelle disparue en France
Presse d'Action française
Presse royaliste française
Titre de presse créé en 1930
Titre de presse disparu en 1932